Puchar Rosji w piłce nożnej kobiet (ros. Кубок России по футболу среди женщин, Kubok Rossiji sriedi żenszczin) rozgrywki piłkarskie kobiet o charakterze pucharu krajowego w Rosji. Rozgrywane są od roku 1992, czyli rok po rozpadzie ZSRR. Wystartowały razem z Wysszą Ligą.

Format 
Format rozgrywek jest ciągle zmieniany. Przeważnie w rozgrywkach uczestniczą kluby Wysszej Ligi. Rozgrywane systemem wiosna - jesień.

Początki 
Pierwszy finał Pucharu Rosji rozegrano w 1992 roku. W tym meczu beniaminek Interros Moskwa pokonał faworyta Spartak Moskwa 4:3 po dogrywce.

Finały Pucharu Rosji

Statystyka

Zobacz też 
 Reprezentacja Rosji w piłce nożnej kobiet
 Mistrzostwa Rosji w piłce nożnej kobiet

Linki zewnętrzne 
 Piłka nożna kobiet na stronie womenfootball.ru 
 Puchar Rosji w piłce nożnej kobiet 

Rozgrywki piłkarskie kobiet w Rosji